Евролига по пляжному футболу (EBSL) - соревнование среди сборных команд Европы по пляжному футболу.

Дивизион А 
1. Россия  
2. Португалия 
3. Италия 
4. Испания 
5. Швейцария  
6. Польша  
Дивизион А покидает сборная Польши

Дивизион Б 
1. Румыния  
2. Греция  
3. Беларусь 
4. Азербайджан 
5. Турция 
6. Норвегия 
Место сборной Польши в дивизионе А занимает сборная Румынии

Раунды Евролиги 2009 
 Суперфинал (Вила Реал, Португалия)
 4-й этап (Остия, Италия)
 3-й этап (Безье, Франция)
 2-й этап (Майнхед, Англия)
 1-й этап (Линьяно, Италия)

Евролига по пляжному футболу
Соревнования по пляжному футболу